A Equipe Lesota de Copa Davis representa Lesoto na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Lesotho Lawn Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Lesota)

Lesoto